Fly on the Wall – album zespołu AC/DC
 Fly on the Wall – film zespołu AC/DC z teledyskami z albumu Fly on the Wall
 „Fly on the Wall” – singel Miley Cyrus